Премия «Сатурн» за лучший телесериал, созданный для эфирного телевидения () вручалась ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов с 1997 по 2015 год. С 1990 по 1996 год премия называлась Лучший жанровый телесериал (), которая в 1997 году была разделена на две категории: для сериалов, созданных для эфирного ТВ и сериалов, созданных для кабельного телевидения. В 2015 году награды в этих номинациях вручалась в последний раз, после чего  были расформированы, для создания на их месте новых категорий, упорядочивающих телесериалы по жанрам.

Лучший жанровый телесериал

1990—1996

Лучший телесериал, созданный для эфирного телевидения

1997—2000

2001—2010

2011—2015

Ссылки 
 Победители и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015  
 Официальный сайт Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов  

Номинации кинопремии «Сатурн»